

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 24-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной Му-гун послал гонца в Цзинь, сообщив о намерении передать власть Чун-эру.
 Циньский князь в сопровождении войск проводил Чун-эра в Цзинь и послал гонцов к его сторонникам Луань Чжи и Ци Гу.
 Возвращаясь, цзиньский князь бросил яшму в воды Хуанхэ в знак союза с Цзы-фанем и обещания делить с ним всё, после чего другой его спутник Цзе-цзы Туй исчез (согласно эпизоду 118 «Го юй», возвращение произошло в 12 луне).
 Переправившись через Хуанхэ, циньцы осадили Линху, Санцюань, Цзюшуай, которые сдались. Тогда Хуай-гун бежал в Гаолян. Цзиньские военачальники Ху Мао и Сянь Чжэнь оборонялись. В день цзя-у Люй Шэн и Цзи Жуй прибыли в Лулю. Му-гуну прислал гунцзы Чжи (по «Го юй», княжича Си) для переговоров. Цзиньская армия расположилась в Сюнь.
 Во 2 луне в день синь-чоу в Сюнь был заключён договор союза между сановниками Цинь и Цзинь, Цзинь представлял Цзю-фань. В день жэнь-инь Чун-эр прибыл в расположение цзиньских войск, в день цзя-чэнь циньский князь уехал, в день бин-у Чун-эр вступил в Цюйво, в день дин-вэй Чун-эр (Вэнь-гун, эра правления 636—628) взошёл на престол.
 Послы чжоуского вана прибыли на поставление Вэнь-гуна и были с почётом приняты. Вернувшись, заведующий титулами Син произнёс речь (приведена в эпизоде 14 «Го юй»), предсказав, что Вэнь-гун станет гегемоном.
 Хуай-гун бежал в Гаолян, в день у-шэнь Чун-эр послал людей убить его, что и было сделано.
 Люй Шэн и Ци Жуй (Цзи Жуй) организовали заговор против Вэнь-гуна, стремясь сжечь его дворец, евнух Бо-ди выдал заговор (эпизод 119 «Го юй»). Вэнь-гун тайком уехал в Ванчэн, где встретился с циньским гуном. В 3 луне, в день цзи-чоу Люй и Ци сожгли дворец, но князя там не было. Войска Му-гуна разбили отряды Люй и Ци на берегу Хуанхэ. Летом (согласно «Го юй», весной) Вэнь-гун встретил своих циньских жён, а циньский князь послал для их охраны 3000 солдат. Цзи Жуй был убит, а его труп выставлен на обозрение. Согласно «Цзо чжуань», слуга Вэнь-гуна Тоу-сюй, когда тот бежал в Ванчэн, похитил драгоценности из кладовых, когда же князь вернулся, тот объяснил, что собирался использовать драгоценности для подкупа, чтобы поддержать Вэнь-гуна (эпизод 120 «Го юй»).
 Цзиньский князь начал награждения преданных ему людей, не нашли лишь Цзе-цзы Туя, которому выделили земли вокруг горы Цзешань. У-цзы стал цзиньским сановником в Вэй, Чжао Шуай — дафу в Юань. Князь начал совершенствовать управление (эпизод 121 «Го юй»)..
 Чжоуский ван низложил свою старшую жену из ди (в «Цзо чжуань» это объяснялось её любовной связью с Шу-даем).
 Осенью чжэнцы вторглись в Хуа (так как хуасцы отложились от Чжэн и перешли к Вэй). Чжоуский Сян-ван послал Бо Фу выступить в защиту Хуа, но чжэнский Вэнь-гун заточил посла. Тогда чжоуский ван и племена дисцев напали на Чжэн, но неудачно (согласно «Чуньцю», ди воевали с Чжэн летом).
 Осенью (согласно гл.42 «Ши цзи», зимой) дисцы во главе с Шу-даем напали на Чжоу (их призвала старшая жена Хуэй-вана, которая открыла ворота) и убили Тань-бо. Сановник Фу-чэнь погиб в бою (по «Ши цзи» и «Го юй»). Согласно «Цзо чжуань», чжоуский гун Цзи-фу и другие сановники (включая Фу-чэня) попали в плен.
 Зимой чжоуский ван бежал в Чжэн, и гун поселил его в Фань (читается также Сы). На престол взошёл Шу-дай, который взял с собой старшую жену Сян-вана и поселился в Вэнь.
 Чжоуский Сян-ван прислал гонца в Цзинь за помощью. Цзю-фань, а затем Чжао Шуай посоветовал цзиньскому князю ввести вана в столицу. Тогда князь направил дары цаочжунским жунам и литунским ди (эпизод 122 «Го юй»).
 В «Чуньцю» этому богатому событиями году посвящено лишь три сообщения, причём одно (смерть цзиньского князя И-у) ошибочно.

См. также

Примечания